Manuel Vázquez Gallego, Spaans striptekenaar.
Manuel Vázquez Hueso, Spaans wielrenner.
Manuel Vázquez Montalbán, Spaans schrijver.